Альфред Владимирович Гришин (21 февраля 1941, Ишим, Тюменская область — 24 мая 2022, Димитровград, Ульяновская область) — советский и российский тренер по боксу. Заслуженный тренер СССР (1989). Почётный гражданин Димитровграда (1998). Почётный гражданин Ульяновской области (2002).

Биография 
Родился 21 февраля 1941 года в Ишиме. В 1969 году окончил Омский государственный медицинский институт им. М. И. Калинина. Женат. Супруга — Нина. Есть дочь.

В 1978 году переехал в Димитровград, где создал свою школу бокса, работающую на базе спортивного клуба «Нейтрон». Руководитель клуба «Ринг». С 1978 по 1987 год параллельно работал заведующим рентгенологическим отделением МСЧ-65 в Димитровграде. С 1982 года — старший тренер Ульяновской области по боксу. С 1987 по 1992 год был старшим тренером СДЮШОР Димитровграда. С 1982 по 2008 год работал в составе тренерского коллектива сборных команд СССР и России. С 1992 по 2015 год Гришин был директором Димитровградской школы бокса олимпийского резерва, которой в 2003 присвоено его имя. Альфред Владимирович — почётный президент Федерации бокса Ульяновской области.

Наивысших результатов среди его воспитанников достигли:
 Евгений Судаков — серебряный призёр чемпионата мира 1989 года
 Сергей Казаков — бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира 2003 года, трёхкратный чемпион Европы (1998, 2002, 2004)

Скончался 24 мая 2022 года в Димитровграде.

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер РСФСР» (1984)
 Почётное звание «Заслуженный тренер СССР» (1989)
 Почётный гражданин Димитровграда (1998)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999)
 Почётный гражданин Ульяновской области (2002)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2005)

Примечания 

Тренеры по боксу СССР
Тренеры России по боксу
Почётные граждане Димитровграда